Unterstaat bezeichnet
 einen Staat, der wichtige Befugnisse an einen Oberstaat abgetreten hat, siehe Suzeränität
 einen Ortsteil der Gemeinde Engelskirchen, siehe Unterstaat (Engelskirchen)